Bonneval (Eure i Loir), municipi francès situat a Eure i Loir.
 Bònavau (Alt Loira), municipi francès situat a l'Alt Loira.
 Bonneval (Savoia), municipi francès situat a Savoia.
 Bonneval-sur-Arc, municipi francès situat a Savoia.